Francesco Bracci (1879-1967), cardinal italien
 François Bracci (1951-), footballeur français
 Marco Bracci (1966-), joueur de volley-ball italien
 Pietro Bracci (1700-1773), sculpteur italien
 Renato Bracci (1904-1975), rameur d'aviron italien

Bracci peut aussi se référer à :
 Bracci, autre nom des Stamenti

Patronyme italien